Als Tetrarchengruppe werden bezeichnet:

 die venezianische Tetrarchengruppe, eine spätantike Skulpturengruppe am  Markusdom in Venedig
 die vatikanische Tetrarchengruppe, eine spätantike Skulpturengruppe in der Vatikanischen Bibliothek